Сухарь может означать:

 Сухари — сушёный хлеб.
 Сухарь — некоторые промежуточные детали в механизмах и узлах машин.
 Сухарь — неэмоциональный чёрствый человек.
 Сухарь (жарг.) — ракетка для настольного тенниса без резиновых накладок.
 Сухарь — гриб подгруздок белый.
 Сухарики — одно из названий дентикулов.
 Сухарь (проф. жаргон)- разновидность зажима проводов в электротехнике.